Ráj může znamenat:

 ráj – místo věčné blaženosti

geografie
 Ráj – jedna z částí slovenského pohoří Vtáčnik
 Chráněná krajinná oblast Český ráj
 Český ráj
 Slovenský ráj

kultura
 Ráj (knižní série) – literární trilogie amerického spisovatele Harryho Harrisona
 „Ráj (Star Trek: Vesmírná loď Voyager)“ – epizoda seriálu Star Trek: Vesmírná loď Voyager
 „Ráj“ – epizoda seriálu Star Trek: Stanice Deep Space Nine, v novějším překladu jako „Ideální společnost“
 Ztracený ráj – rozsáhlá báseň Johna Miltona
 Labyrint světa a ráj srdce – kniha Jana Amose Komenského
 Návrat z ráje – více významů
 Stracené Ráj – hanácká hudební skupina

části města
 Ráj (Karviná) – část města Karviná v okrese Karviná
 Ráj (Mšeno) – část města Mšeno v okrese Mělník
 Ráj (Golčův Jeníkov) – část města Golčův Jeníkov v okrese Havlíčkův Brod

jiné
 daňový ráj
 Česká verze písně Conquest of Paradise
 Ráj (usedlost) - zaniklá viniční usedlost, Praha-Smíchov

podobně vyslovované zkratky
 RAI
 RaJ (Restaurace a jídelny), bývalý restaurační podnik

Související články 
 Zahrada Eden